Plusieurs espèces de plantes herbacées de la famille des Apiacées sont appelées cerfeuil :
 le Cerfeuil commun (Anthriscus cerefolium) ;
 le Cerfeuil penché, Cerfeuil enivrant ou Cerfeuil des fous (Chaerophyllum temulum) ;
 le Cerfeuil tubéreux (Chaerophyllum bulbosum) ;
 le Cerfeuil sauvage ou Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) ;
 le Cerfeuil hirsute ou Cerfeuil hérissé (Chaerophyllum hirsutum) ;
 le Cerfeuil lustré ou Cerfeuil alpestre (Anthriscus nitida) ;
 le Cerfeuil musqué, Cerfeuil anisé ou Cerfeuil d'Espagne (Myrrhis odorata) ;
 le Cerfeuil noueux (Chaerophyllum nodosum) ;
 le Cerfeuil de Villars (Chaerophyllum villarsii) ;
 le Cerfeuil doré (Chaerophyllum aureum) ;
 le Cerfeuil élégant (Chaerophyllum elegans) ;
 le Cerfeuil des Alpes (Meum athamanticum) ;
 le Torilis faux cerfeuil (Torilis japonica'').

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu